El Torneig de Houston 2015, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2015 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2015, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 d'abril de 2015 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.

El tennista local Jack Sock va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015